Neuda steht für: 

 Abraham Neuda (1812–1854), österreichischer Rabbiner
 Fanny Neuda (1819–1894), jüdische Autorin

 Neuda (Gemeinde Golling), Ortschaft und Katastralgemeinde von Golling an der Erlauf Bezirk Melk, Niederösterreich.

Siehe auch:
 Neudau (Begriffsklärung)